Mönchsturm steht für:

 Mönchsturm (Berlin)
 Mönchsturm (Frankfurt am Main)
 Mönchsturm (Hammelburg)